Stadion Zimowy w Sosnowcu
 Stadion Zimowy w Tychach